

Patronyme 

 François Scali (1951-), architecte et urbaniste français.
 Giovanni Scali (1549-1611), prélat catholique de Corse génoise.
 Massimo Scali (1979-), patineur artistique italien.
 Sarah Cohen-Scali (195-), écrivaine française.

Entreprise 
 Nick Scali Furniture, société australienne d'importation et de vente au détail de meubles.